Dingley kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dingley Village, del av en befolkad plats, Victoria, Kingston,

Storbritannien 

 Dingley, Northamptonshire, ort i England, 

Robotskapade Australienförgreningar